Hyponephele catamelas är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1886. Hyponephele catamelas ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
catamelas